Vladimir Konstantinov může být:

 Vladimir Konstantinov (lední hokejista) (* 1967) – sovětský a ruský hokejista
 Vladimir Konstantinov (politik) (* 1956) – krymský politik